Дисциплина 50 километара ходање у мушкој конкуренцији на Олимпијским играма 2008. у Пекингу одржана је у 22. августа око урбаног склопа посебно направљеног за такмичење у Пекингу, а циљ је био на Националном стадиону у Пекингу. Квалификациона норма износила је 4:23:00 (А норма) и 4:07:00 (Б норма).

Учествовао је 61 такмичар из 32 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(15. августа 2008)

Освајачи медаља

Нови рекорди после завршетка такмичења 

Поред олимпијског рекорда оборен је један национални рекорд (Португалије) и 11 личних рекорда.

Резултати 

ОР= олимпијски рекорд, ЛР= лични рекорд, РС= најбоље време сезоне, НР=Национални рекорд

Пролазна времена 

и. в. = исто време

Извори

Спољашње везе 
 Резултати

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Ходање 50 километара на Летњим олимпијским играма